François Chevalier peut désigner :
 François Chevalier (1733-1813), homme politique et député français ;
 François Chevalier (1914-2012), historien français, membre de Académie royale d’histoire espagnole.

Voir aussi 
 François Chevallier (1669-1748), géographe, cartographe et professeur de mathématiques français, membre de l'Académie royale des sciences
 Pierre-Michel-François Chevalier (1812-1863), auteur, historien et journaliste français
  (1705-1801), historien français
 Charles François Chevalier (1844-1916), homme politique français et député
 Jean-François Chevalier (1946-), sculpteur français, graveur et professeur de gravure
 François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier (1803-1839), notaire et homme politique québécois
 François Chevalier de Saulx (1643-1712), évêque catholique français